Leiberg steht für:
 Leiberg (Bad Wünnenberg), Ortsteil von Bad Wünnenberg im Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Leiberg (Marienheide), Ortsteil von Marienheide im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Leyberg (Westerwald), Berg im Westerwald (frühere Schreibweise)

Leiberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alma Leiberg (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Felix Leiberg (* 1978), deutscher Kameramann
 Helge Leiberg (* 1954), deutscher Maler